Somerville College, uno de los colleges que constituyen la Universidad de Oxford.

Somerville puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

Somerville,  pueblo en el estado estadounidense de Alabama.
Somerville,  pueblo en el estado estadounidense de Maine;
Somerville,  ciudad en el estado estadounidense de Massachusetts;
Somerville,  borough en el estado estadounidense de Nueva Jersey;
Somerville,  villa en el estado estadounidense de Ohio;
Somerville,  pueblo en el estado estadounidense de Tennessee; o
Somerville,  ciudad en el estado estadounidense de Texas;